L'Assemblée nationale est le nom souvent donné au Parlement d'un État dans le système monocaméral ou à sa chambre basse dans le système législatif bicaméral. Il est utilisé dans plus d'un tiers de tous les pays du monde (voir liste plus bas :  sur environ  reconnus dans le monde). Le terme est notamment présent dans les pays francophones ou dans ceux qui ont été une colonie française, mais pas seulement. On le trouve également dans certains pays du Commonwealth.

Le Népal et le Tadjikistan sont les deux seuls pays où ce terme est utilisé pour désigner une chambre haute. Au Népal, son Assemblée nationale est depuis la mise en place de la constitution de 2015 la chambre haute d'un parlement bicaméral, dit Parlement fédéral dont la chambre basse est appelée Chambre des représentants. Au Tadjikistan, l'Assemblée nationale forme l'Assemblée suprême avec une chambre basse appelée Assemblée des représentants.

Assemblées parlementaires actuelles

Nom du parlement bicaméral 
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale

Nom de la chambre basse 
  : Assemblée nationale
  : Assemblée populaire nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale

Nom de la chambre haute 
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale

Nom du parlement monocaméral 
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale populaire
  : Assemblée nationale
  : Assemblée de l'union des Comores
  : Assemblée nationale du pouvoir populaire
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale populaire
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Grande Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale
  : Assemblée nationale

Assemblées parlementaires infra-étatiques 
Le terme est également utilisé pour désigner des assemblées d'entités infra-étatique composant un pays. Ainsi, au Canada, Assemblée nationale est le nom donné au parlement unicaméral du Québec.

Divers 
Assemblée nationale peut aussi désigner :
 Assemblée nationale constituante de 1789, première assemblée constituante française ;
 Assemblée nationale législative de 1791 ;
 Assemblée nationale de 1871, première assemblée de la Troisième République ;
 Assemblée nationale, assemblée de la Troisième République ;
 Assemblée nationale, assemblée de la Quatrième République ;
 Des stations de métro :
 Assemblée nationale, station du métro parisien, sur la ligne 12 du métro de Paris ;
 Assemblée nationale, station du métro de Séoul ;
 Assemblée nationale ukrainienne - Autodéfense ukrainienne (en ukrainien : Українська Національна Асамьлея–Українська Наробна Самооборона), le plus important parti d'extrême droite en Ukraine.
 L'Assemblée nationale, revue française du .

Notes et références

Voir aussi 

Parlement
Liste en rapport avec la politique